

Geografia 
 Giappone
 Ueno – comune del distretto di Tano, nella prefettura di Gunma
 Ueno – città della prefettura di Mie, ora parte di Iga
 Ueno – villaggio della prefettura di Okinawa, ora parte di Miyakojima
 Ueno – distretto di Taitō, quartiere di Tokyo

Persone 
 Hidesaburō Ueno – agronomo giapponese
 Juri Ueno – attrice giapponese

Altro 
 Parco di Ueno – parco pubblico di Tokyo
 Stazione di Ueno – stazione ferroviaria di Tokyo